Il doppio dell'Aircel Chennai Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Leander Paes e Janko Tipsarević erano i detentori del titolo ma Tipsarević ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Paes è sceso in campo con Édouard Roger-Vasselin ma sono stati sconfitti al primo turno.

Benoît Paire e Stanislas Wawrinka hanno superato in finale Andre Begemann e Martin Emmrich per 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor  (quarti di finale)
  Leander Paes /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

  Rohan Bopanna /  Rajeev Ram  (quarti di finale)
  Jamie Delgado /  Ken Skupski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2013
ATP World Tour 2013